Саркисян може да се отнася за:
 Диран Саркисян (1894 – 1969) – български художник от арменски произход;
 Серж Саркисян (р. 1954) – арменски политик;
 Тигран Саркисян (р. 1960) – арменски политик.